Холщёвики — топоним в Истринском районе Московской области:

 Холщёвики — железнодорожная станция Рижского направления Московской железной дороги
 Холщёвики — деревня в составе Костровского сельского поселения
 Холщёвики — посёлок при станции Холщёвики в составе сельского поселения Букарёвское